WRV steht für:
 Weimarer Verfassung, die Reichsverfassung der Weimarer Republik
 Waginger Ruderverein, ein Ruderverein in Waging am See, Bayern
 Weisenauer Ruderverein 1913, ein Ruderverein in Mainz-Weisenau, Rheinland-Pfalz

Abkürzung